Токарёвский сельсовет

 Токарёвский сельсовет — муниципальное образование в Алтайском крае
 Токарёвский сельсовет — сельсовет в Рузском, Осташёвском и Волоколамском районах Московской области (упразднён в 1972)

См. также
 Токаревский сельсовет